Huda Jama (deutsch: Schlimme Grube) ist ein Tal in Kärnten, Österreich.

Lage 
Das Tal Huda Jama ist Teil der Gemeinde Zell (slowenisch: Sele) im südlichen Kärnten und grenzt an seinem südlichen Ende an Slowenien. Es ist ungefähr zehn Kilometer lang, unbewohnt und verläuft in Nord-Süd-Richtung. Es wird von Süd nach Nord vom Huda-Jama-Bach in die Ribnitza bei Zell entwässert. Umgeben ist das Tal von den Gipfeln des Breiten Gupf (1691 m), Ravna und Kobla. Die dicht bewaldeten Berghänge sind vor allem mit Mischwäldern bewachsen.

Klima 
Im Huda-Jama-Tal herrscht ein typisches südalpines Talklima. Die durchschnittliche Jahrestemperatur in der beträgt 6 °C. Der wärmste Monat ist der Juli mit einer Durchschnittstemperatur von 16 °C; der kälteste Monat ist der Dezember.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt 2160 Millimeter. Der regnerischste Monat ist der November mit einem durchschnittlichen Niederschlag von 318 mm, der trockenste Monat ist der März ist mit nur 119 mm Niederschlag im Durchschnitt.

Einzelnachweise 
https://www.meinbezirk.at/voelkermarkt/c-politik/huda-jama-schlimme-grube_a987206#gallery=default&pid=3514619

Zell (Kärnten)
Tal in Europa
Tal in Kärnten
Bezirk Klagenfurt-Land